The Breath of Scandal – cortometraggio del 1913 diretto da Kenean Buel
The Breath of Scandal – film del 1924 diretto da Louis J. Gasnier